Callsign es una palabra en inglés compuesta por call (llamada) y sign (signo). Es usada en la radiocomunicación para designar a uno de sus participantes y puede referirse a:  

 El indicativo de una aerolínea usado durante una transmisión radial para referirse a ella;
 El indicativo de un radioaficionado;